Wałerij Szmarow (ur. 1940) – ukraiński polityk, minister obrony (1994-1996)
 Walerij Szmarow (ur. 1965) – rosyjski piłkarz, grający na pozycji pomocnika, trener

Zobacz też